Калтукское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — село Калтук.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1792 человека, в том числе 833 мужчины и 959 женщин.

Населённые пункты 
 село Калтук 
 посёлок Черемшанка

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области